Бојлинг Спрингс може да буде:
 Бојлинг Спрингс (Јужна Каролина)
 Бојлинг Спрингс (Пенсилванија)
 Бојлинг Спрингс (Северна Каролина)